

Pessoas
Juan Laurent Minier

Localidades
Minier (Illinois)
Ou ainda:
Saint-Laurent-le-Minier

Desambiguação